Kremlin Cup 2009 (kobiety)
 Kremlin Cup 2009 (mężczyźni)